Prosthemiella är ett släkte av svampar. Prosthemiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Prosthemiella